Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 69001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 28 października 1937 do 7 maja 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

69001-69100

69101-69200

69201-69300

69301-69400

69401-69500

69501-69600

69601-69700

69701-69800

69801-69900

69901-70000

Przypisy 

Lista planetoid 069001-070000